Tomisław (imię) – polskie imię
 Tomisław (województwo dolnośląskie) – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. bolesławieckim, w gminie Osiecznica
 Tomisław (książę chorwacki)
 Tomisław Tajner – skoczek narciarski